Un caractère trilitère en hiéroglyphe égyptien est un symbole qui représente une séquence spécifique de trois consonnes, ou trois voyelles, ou une combinaison des deux.

Dans la langue écrite égyptienne, il existe trois types de hiéroglyphes : ceux qui représentent une valeur simple (appelés unilitères comme les signes alphabétiques), ceux qui en représentent deux, (appelés bilitères) et ceux qui en représentent trois (appelé trilitères).

Pour la prononciation voir : Caractère unilitère en hiéroglyphe égyptien

Tableau de caractères trilitères 

! scope=col colspan="8"|Les signes trilitères
|-
| align="center" valign="bottom" | M1M1  jȝm   Arbre 
| align="center" valign="bottom" | O28iwn  jwn   Colonne
| align="center" valign="bottom" | F44isw  jsw   Cuisse de bœuf 
| align="center" valign="bottom" | S39awt  ˁwt   Houlette 
| align="center" valign="bottom" | Aa20apr  ˁpr   Contrepoids de collier (?) ou sac à tissus (?)  
| align="center" valign="bottom" | S34anx  ˁnḫ   Croix Ânkh
| align="center" valign="bottom" | P6aHa  ˁḥˁ  Mat 
| align="center" valign="bottom" | I1aSA  ˁšȝ   Lézard 
|-
| align="center" valign="bottom" | V29wAH  wȝẖ  Balai de fibres végétales    
| align="center" valign="bottom" | S40wAs  wȝs   Sceptre Ouas
| align="center" valign="bottom" | M13wAD  wȝḏ   Tige de papyrus, ouadj 
| align="center" valign="bottom" | D60wab  wˁb   Jambe D58, surmontée d'un vase W54 
| align="center" valign="bottom" | P4wHa  wḥˁ    Barque de pêcheur transportant un filet  
| align="center" valign="bottom" | F25wHm  wẖm   Patte et sabot de bovin  
| align="center" valign="bottom" | F12wsr  wsr   Tête et cou de canidé 
| align="center" valign="bottom" | N9N9  psd     Disque lunaire, la moitié inférieure dans la pénombre  
|-
| align="center" valign="bottom" | Aa11mAa  mȝˁ   Section de règle  
| align="center" valign="bottom" | S12nbw  nbw  Collier de perle (Or)
| align="center" valign="bottom" | F35nfr  nfr   Cœur et trachée artère 
| align="center" valign="bottom" | R8nTr  nṯr   Hampe enveloppé d'une banderole symbole du divin
| align="center" valign="bottom" | T12rwD  rwḏ   Corde d'arc  
| align="center" valign="bottom" | S38HqA  ḥḳȝ   Sceptre ḥḳȝ
| align="center" valign="bottom" | R4Htp  ḥtp   Pain X2 posé sur une natte  
| align="center" valign="bottom" | L1xpr  ḫpr  Scarabée
|-
| align="center" valign="bottom" | W17xnt  ḫnt   Trois aiguières W15 sur une sellette  
| align="center" valign="bottom" | S42xrp  ḫrp  Sceptre sḫm
| align="center" valign="bottom" | P8xrw  ḫrw   Rame  
| align="center" valign="bottom" | U34xsf  ḫsf   Fuseau 
| align="center" valign="bottom" | W9Xnm  ẖnm   Vase à anse  
| align="center" valign="bottom" | Z9Z9  swȝ   Deux bâtons entrecroisés 
| align="center" valign="bottom" | T11T11  shr   Flèche
| align="center" valign="bottom" | N14sbA  sbȝ   ctoile
|-
| align="center" valign="bottom" | F42spr  spr   Côte  
| align="center" valign="bottom" | M44M44  srt   Épine  
| align="center" valign="bottom" | F36zmA  smȝ   Poumons et trachée-artère  
| align="center" valign="bottom" | S29S29  snb   Vêtement plié
| align="center" valign="bottom" | G54snD  snḏ   Oie trouée  
| align="center" valign="bottom" | T32T32  sšm   Pierre à aiguiser T31 sur jambes D54  
| align="center" valign="bottom" | T31sSm  sšm   Pierre à aiguiser  
| align="center" valign="bottom" | U21stp  stp   Herminette entaillant un morceau de bois
|-
| align="center" valign="bottom" | F21sDm  sḏm   Oreille de bovin  
| align="center" valign="bottom" | A50Sps  šps   Homme barbu assis dans un fauteuil  
| align="center" valign="bottom" | M26Sma  šmˁ   Jonc M23 fleuri sur une bande de terre N17 
| align="center" valign="bottom" | T18Sms  šms   Homme vêtu d'un manteau et tenant une arme (stylisé)  
| align="center" valign="bottom" | O42O42  šzp   Barrière  
| align="center" valign="bottom" | U17grg  grg   Pioche creusant le bassin N37  
| align="center" valign="bottom" | T25DbA  ḏbȝ   Flotteur de filet de pêche ou de ligne de harpon  
| 
|}

Articles connexes 
 Écriture hiéroglyphique égyptienne
 Caractère unilitère en hiéroglyphe égyptien
 Caractère bilitère en hiéroglyphe égyptien

Bibliographie 

 
 Ruth Schumann Antelme, Stéphane Rossini,  Illustrated Hieroglyphics Handbook, 1998, English trans. 2002, Sterling Publishing Co. (Index, Summary lists (tables), selected uniliterals, biliterals, and triliterals.) (softcover, )
 Vincent Euverte , Projet Rosette 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Écriture hiéroglyphique égyptienne